Нуно I Альвітеш (; 1000–1028) — граф Портукале в 1016—1028 роках (разом з дружиною Ілдуарою Мендеш).

Життєпис 
Походив з роду Вімарано Переш. Старший син Альвіто Нунеша та Готіни. Народився 1000 року. Його мати померла до 1008 року, оскільки цього року Альвіто Нунеш оженився вдруге — на Тутадоні, удові Мендо II, графа Портукале, внаслідок чого сам став графом. Батько Нуно бажав закріпити за своїм родом правління в графстві Портукале. До 1016 року він оженив Нуно на доньці Мендо II.

У 1016 році після смерті Альвіто Нунеша разом з дружиною Ілдуарою став графом Портукале. Втім перша письмова згадка про Нуно I Альвітеша як графа Портукале відноситься до 1017 року. Був вірним васалом леонського короля Альфонсо V. У 1025 року був серед свідків пожертви цього короля абату Педру, братові Нуно I. У 1028 року графа було вбито за невідомих обставин. Далі панувала його вдова разом з малолітнім сином Мендо.

Родина 
Дружина — Ілдуара, донька Мендо II, графа Портукале.

Діти:
 Мендо (д/н—1050), граф Портукале
 Гонтрода (д/н — бл. 1088), дружина графа Васко
 Муньйо (д/н — після 1031)

Джерела 
 Mattoso, José (1981). «As famílias condais portucalenses dos séculos X e XI». A nobreza medieval portuguesa, a família e o poder. Lisboa: Editorial Estampa, Lda. (Imprensa Universitaria). OCLC 8242615
Sotto Mayor Pizarro, José Augusto (1997). Linhagens Medievais Portuguesas: Genealogias e Estratégias (1279—1325). Oporto: Doctorate thesis, author's edition.
графи Португалії